Koszyk inflacyjny – system wag wykorzystywany do obliczeń wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W Polsce na jego podstawie Główny Urząd Statystyczny wydaje informacje o wysokości inflacji w ujęciu miesięcznym i rocznym. W latach 2006–2022 koszyk inflacyjny wyglądał następująco:

Zobacz też 
 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej – system wag publikowany w Roczniku i Małym Roczniku

Przypisy 

Inflacja